HMS „Black Prince” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Edwarda, Czarnego Księcia (ang. Black Prince).

 Pierwszy „Black Prince” był 10-działowym okrętem zakupionym przez rojalistów w 1650, w tym samym roku spalonym przez parlamentarzystów.
 Drugi „Black Prince” był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (third rate) zwodowanym w 1816, od 1848 używanym jako okręt więzienny i zniszczonym w 1855.
 Trzeci „Black Prince” był fregatą pancerną typu Warrior, zwodowaną w 1861, przeniesioną do rezerwy w 1878, przekształconą w okręt szkolny w 1896, przemianowaną na „Emerald” w 1903, na „Impregnable III” w 1910 i zezłomowaną w 1923.
 Czwarty „Black Prince” był krążownikiem pancernym typu Duke of Edinburgh, zwodowanym w 1904 i zatopionym w 1916.
 Piąty „Black Prince” był krążownikiem lekkim typu Dido, zwodowanym w 1942, przekazanym Nowej Zelandii w 1946 i zezłomowanym w 1962.

Black Prince